Спа́йка — деревня в Кормиловском районе Омской области России. Входит в состав Победительского сельского поселения.

География 
Располагается в 32 километрах от Кормиловки и в 56 километрах от Омска.

История 
Основана в 1925 г. В 1928 году выселок Спайка состоял из 64 хозяйств. В административном отношении входил в состав Покровско-Иртышского сельсовета Ачаирского района Омского округа Сибирского края.

Население

Примечания

Ссылки 
  на сайте Победительского сельского поселения

Населённые пункты Кормиловского района